Спытко II из Мельштына герба Лелива (ум. 12 августа 1399 года, берег Ворсклы) — польский шляхтич, маршалок надворный коронный (1373—1384), воевода краковский (1384—1399), каштелян Краковский (1390—1399) и наместник Подолии на «полном княжеском праве». Происходил из рода Мельштынских, родственников Тарновских. Погиб в битве на Ворскле.

Биография 
Родился в середине XIV века. Был сыном Яна Мельштынского и Софии из Ксёнжа, внуком Спицимира Мельштынского-Тарновского, основателя родов Мельштынских и Тарновских, первого носителя герба «Лелива». Спытко Второй имел двоюродных братьев: Яна и Спытко Первого (Спытко I) Тарновских.

С 1373 года был надворным маршалком Польши. В 1384 году вместе с двоюродными братьями в качестве представителя Польши участвовал в подписании договора о Кревской унии. Как воевода Краковский был одним из главных организаторов свадьбы польской королевы Ядвиги и великого князя литовского Ягайло. В 1389 году стал краковским кастеляном. В 1390-х годах участвовал в борьбе Ягайло с князем Владиславом Опольским, которая завершилась в 1396 году поражением последнего. После изгнания Владислава из Силезии, Спытко получил тут ряд территорий, в том числе Люблинец, Олесно и Гожув-Слёнски.

В 1395 году управление Подольским княжеством, отнятым годом ранее Витовтом у Кориатовичей было поручено Спытко из Мельштына. Он являлся наместником короля Польши «на полном княжеском праве» (фактически, был подольским князем). В документах, свидетельствующих об этом впервые встречается собственно топоним «Подолье» относительно княжества (до этого встречались названия «Понизье» и «Надднестрянщина»). Современные летописцы отмечают начавшийся в это время постепенный разрыв в отношениях между Спытко и польской короной. Как пишут исследователи Подольской земли, Спытко рассорился и с королевой Ядвигой и с королём Ягайло, который остерегался неприятных последствий от действий нового владетеля Подолья. Спытко перестает участвовать в польских делах и практически не появляется в Кракове, сосредотачивается на деятельности в Подолье и заключает союз с господарем Молдавии Стефаном Мушатом.

12 августа 1399 года в битве польско-литовских войск с ордынцами на реке Ворскле Спытко из Мельштына погиб.

Семья 
Спытко был женат на женщине по имени Эльжбета, которая являлась придворной дамой королевы Ядвиги. Эльжбета была венгерского происхождения из рода Лачковичей или Лакфи (венг. Lackfi) и была дочерью Эмерика (Имре) Лакфи, воеводы Трансильвании, бана Болгарии и Хорватии. В этом браке родились:
 Дорота
 Ядвига (ок. 1388 — 23 октября 1424), замужем за Бернардом Немодлинским, князем Немодлинским и Опольским, племянником Владислава Опольчика
 Катерина (ум. в 1466/1467), замужем за Янушем Младшим, княжичем мазовецким, сыном Януша Старшего из мазовецких Пястов
 Ян из Мельштына (†1429, Буда) — умер при королевском дворе
 Спытко III (1398—6 мая 1439), кастелян Бечский, участник гуситского движения

Между 1406 и 1408 годами Эльжбета Лакфи (ум. 1424), вдова Спытка из Мельштына, вторично вышла замуж за силезского князя Яна Зембицкого (1410—1428)

Примечания 

Дворянство Польши
Воеводы краковские
Каштеляны краковские
Мельштынские
Польские рыцари